Мелен (фр. Melun)

Химическое вещество 
 Мелен — углеводород из ряда олефинов.

Топоним 
 Мелен — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Мелен — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор.
 Мелен — река в Турции.
 Мелен — река в Украине.

Имя собственное 
 Мелен, Жюль — французский политик, премьер-министр в 1896—1898 годах.
 Мелен, Ферит — турецкий политик, премьер-министр в 1972—1973 годах.
 Мелен, Эрнест де — бельгийский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Элен де Мелен () — дочь первого принца Эпинуа, супруга Флорана де Монморанси.

См. также 
 Мёлен

Примечания